Die Lombardei-Rundfahrt 1980 war die 74. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen fand am Sonntag, den 18. Oktober 1980 über eine Distanz von 255 km statt. Der Sieger war der Belgier Alfons De Wolf vor Alfredo Chinetti und Ludo Peeters.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks 
 
 Lombardei-Rundfahrt 1980 auf www.bikeraceinfo.com

Einzelnachweise 

1980
Radrennen 1980
Radsportwettbewerb in Mailand
Sportveranstaltung in Como